Qingyi Jiang ist:

 Qingyi Jiang (Dadu He) (青衣江), ein Nebenfluss des Dadu He
 Qingyi Jiang (Qingyi Jiang-Shuiyang Jiang-Flussnetz) (青弋江), ein Nebenfluss des Jangtsekiang